El Torneig de Budapest 2018, conegut oficialment com a Gazprom Hungarian Open 2018 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va disputar entre el 21 i el 29 d'abril del 2018 al Nemzeti Edzés Központ de Budapest, Hongria.

El tennista italià Marco Cecchinato va guanyar el seu primer títol individual, i ho va aconseguir venint de la fase prèvia però ni tan sols havent-la superat, ja que va entrar al quadre per la renúncia d'un dels caps de sèrie.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP World Tour 2018
Competicions esportives a Hongria
Tennis a Hongria
Esport a Budapest